Гологузка () — деревня в России, в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области.

Деревня расположена в 32 км к юго-западу от города Пыталово у железной дороги, западнее деревни Скангали.

C 1920 до 1944 гг. входила в состав Яунлатгальского (Абренского) уезда Латвии.

Население 

Численность населения деревни к началу 2001 года составляла 41 житель.

Примечания 

Населённые пункты Пыталовского района